Lafystius är ett släkte av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Lafystius i familjen Lafystiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Lafystidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Lafystius